Jones Valley steht für:

Täler:
 Jones Valley (Antarktika) im Queen Elizabeth Land
 Jones Valley (Arkansas) im Montgomery County

Orte:
 Jones Valley (Alabama)
 Jones Valley (Kalifornien)